Людми́ла Федо́това:
 Федотова, Людмила Евгеньевна (род. 1986) — казахстанская горнолыжница.
 Федотова, Людмила Николаевна (1939—2004) — советская и российская артистка театра и певица.